Изотопы теллура — разновидности химического элемента теллура, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны 39 изотопов теллура с массовыми числами от 104 до 142 (количество протонов 52, нейтронов от 52 до 90), и 18 ядерных изомеров.

Теллур — самый лёгкий элемент, чьи известные изотопы подвержены альфа-распаду (изотопы от 106Te до 110Te).

В природе встречается восемь изотопов теллура. Из них стабильными являются шесть:
 120Te (изотопная распространённость 0,09 %)
 122Te (изотопная распространённость 2,55 %)
 123Te (изотопная распространённость 0,89 %)
 124Te (изотопная распространённость 4,74 %)
 125Te (изотопная распространённость 7,07 %)
 126Te (изотопная распространённость 18,84 %)

Еще два изотопа имеют огромные периоды полураспада, много больше возраста Вселенной:
 128Te (изотопная распространённость 31,74 %), период полураспада 2,25 лет
 130Te (изотопная распространённость 34,08 %), период полураспада 7,91 лет

Изотоп 128Te имеет самый долгий подтверждённый период полураспада из всех радионуклидов, 2,25 лет, что примерно в 160 триллионов раз больше оценочного возраста Вселенной.

Самым долгоживущим искусственным изотопом является 121Te с периодом полураспада 19 суток, однако самым долгоживущим ядерным изомером является 121mTe с периодом полураспада 154 суток.

Таблица изотопов теллура

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с самволом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы
Теллур